Зе́льдин или Зелдин — еврейская матронимическая фамилия (от женского личного имени Зельда).

Зельдин:
 Зельдин, Владимир Михайлович (1915—2016) — советский и российский актёр.
 Зельдин, Исаак Меерович (1888 — после 1974) — советский и белорусский художник витебской школы Юделя Пэна; его брат Хаим Зельдин также был художником.
 Зельдин, Яков Маркович (1902—1941) — советский и еврейский поэт, погибший во время Великой Отечественной войны.

Зелдин:
 Зелдин, Ли (род. 1980) — американский конгрессмен-республиканец.
 Зелдин, Теодор (Theodore Zeldin, род. 1933) — британский публицист, эссеист.

Примечания